Но́во — деревня в Вачском районе Нижегородской области России. Входит в состав Казаковского сельсовета.

Примечания

Литература 
  «Деревня Ново. Вчера, сегодня. А завтра?» (Нижний Новгород, 2001).
  «Все мы родом из деревни» (Нижний Новгород, 2015).

Населённые пункты Вачского района